Oude Vesting (Korfoe) - Venetiaans fort op Korfoe, Griekenland
 Oude Vesting (Livorno) - middeleeuws fort bij Livorno, Italië